Хошо, самолетоносач на Японския имперски флот
 Хошо, вид Маракаси
 Фуйо Хошо, син на Юиджа, последният цар на Баекдже